Jan Walter (1904–1976) – cichociemny
 Jan Walter (1934–1995) – duchowny luterański.